PC World kan syfta på:

PC World (tidning) – en global datortidning.
PC World –  en brittisk butikskedja, se PC City